Gösta Åkerblom född Gustav Bertil Åkerblom 2 januari 1913 i Bro Stockholms län död 10 oktober 1974 i Sollentuna, svensk skådespelare och affärsbiträde.

Filmografi

  

Svenska skådespelare under 1900-talet
Män
Födda 1913
Avlidna 1974